Aufreiter steht für:

 Peter Aufreiter (* 1974), österreichischer Kunsthistoriker und Eisenbahner und Museumsdirektor 
 Aufreiter (Gemeinde Windhaag), Ortsteil von Windhaag bei Freistadt, Bezirk Freistadt, Oberösterreich